Die Milo Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 2. bis 8. November 2015 in Bogotá stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 41 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 37 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 30 kB)

ATP Challenger Tour 2015
ATP Challenger Bogotá